Trihidroksiacetofenon se može odnositi na:

 2,4,6-Trihidroksiacetofenon
 Galacetofenon (2,3,4-trihidroksiacetofenon)